Selva – sinonimo di bosco o foresta.

Geografia

Italia

Comuni
 Selva dei Molini – comune in provincia di Bolzano
 Selva di Cadore – comune in provincia di Belluno
 Selva di Progno – comune in provincia di Verona
 Selva di Val Gardena – comune in provincia di Bolzano

Frazioni
 Selva – frazione del comune di Altamura nella città metropolitana di Bari
 Selva – frazione del comune di Altino in provincia di Chieti
 Selva – frazione del comune di Grigno in provincia di Trento
 Selva – frazione del comune di Imola in provincia di Bologna
 Selva – frazione del comune di Montebello Vicentino in provincia di Vicenza
 Selva – frazione del comune di Sant'Angelo Romano in provincia di Roma
 Selva – frazione del comune di Santa Fiora in provincia di Grosseto
 Selva – frazione del comune di Serramazzoni in provincia di Modena
 Selva – frazione del comune di Trissino in provincia di Vicenza
 Selva – frazione del comune di Vobbia in provincia di Genova
 Selva – l'unica frazione di Zandobbio in provincia di Bergamo
 Selva del Montello – frazione del comune di Volpago del Montello in provincia di Treviso
 Selvavetere (o Selva Vetere) – frazione del comune di Fondi in provincia di Latina

Altro
 Lago Selva – lago in provincia di Frosinone

Spagna
 Selva – comune delle Isole Baleari
 Selva – comarca della Catalogna

Altro
 Selva – comune argentino della provincia di Santiago del Estero
 Selva – regione economica dello stato del Chiapas in Messico

Persone 
 Alberto Selva – politico sammarinese 
 Andy Selva – calciatore sammarinese
 Antonio Selva – basso italiano
Armando Selva – politico italiano
 Attilio Selva – scultore
 Christian Selva – ex calciatore sammarinese
 Domenico Selva – costruttore di strumenti scientifici italiano
 Giannantonio Selva – architetto italiano
 Gino Selva – scrittore italiano
 Gustavo Selva – giornalista e uomo politico italiano
 Lorenzo Selva – ottico italiano
 Roberto Selva – calciatore sammarinese
 Stefano Selva – tiratore di tiro a volo sammarinese

Zoologia 
 Selva – genere di molluschi nudibranchi della famiglia Trinchesiidae

Altro
 Selva – nel XIX secolo, adattamento di una fonte letteraria alla scena musicale, da cui il poeta ricavava il libretto di un'opera
 Franco Selva – personaggio della commedia La parte di Amleto di Eduardo De Filippo
 La Selva – album di Francisco López del 1998
 Selva – personaggio femminile del film Ma non per sempre
 Selva – variante del nome femminile Silvia
Contrada della Selva – una delle diciassette contrade della città di Siena

Altri progetti